Indus peut faire référence à :

 l'Indus, un fleuve asiatique ;
 le désert de la vallée de l'Indus, écorégion terrestre
 la civilisation de la vallée de l'Indus ;
 l'écriture de l'Indus utilisée par cette civilisation ;
 le kohistani de l'Indus (ou mayã), langue indo-iranienne du groupe des langues dardes ;
 Indus, un village dans la province d’Alberta au Canada ;
 Indus, la constellation australe de l'Indien ou Oiseau indien ;
 Indus Vallis une longue vallée sur Mars tirant son nom du fleuve terrestre Indus ;
 « indus », terme familier désignant la musique industrielle et par extension le rock industriel ;
 IndUS Aviation, compagnie d'aviation américaine à Dallas,

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme